Kahramonhoi Todżikiston (1995) – 4. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Tadżykistanie. W rozgrywkach wzięło udział 15 drużyn, grając systemem kołowym w 2 rundach. Tytułu nie obroniła drużyna Sitora Duszanbe. Nowym mistrzem Tadżykistanu został zespół Pomir Duszanbe. Tytuł króla strzelców zdobył Zokir Berdikulow, który w barwach klubu Istarawszan Uroteppa zdobył 42 gole.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Kahramonhoi Todżikiston

Przypisy

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Tadżykistanie
1995 w piłce nożnej
Tadżykistan w XX wieku
1995 w Azji